EGLO steht für:
 Eglo Leuchten
 Gütersloh Hauptbahnhof (DS100-Code)

Abkürzung